więzy krwi – potoczne określenie na pokrewieństwo
Seriale:
 Więzy krwi (Kindred: The Embraced) – amerykański serial telewizyjny z 1996 roku
 Więzy krwi – polski serial telewizyjny z 2001 roku
 Więzy krwi (Blood Ties) – kanadyjski serial telewizyjny z 2006 roku
Film:
 Więzy krwi (Les Liens de sang) – francusko-kanadyjski film z 1978 roku
 Więzy krwi (Blood Link) – niemiecko-włosko-amerykański film z 1982 roku
 Więzy krwi (Blood Relation) – kanadyjski film z 1998 roku
 Więzy krwi (Settle the Score) – amerykański film z 1989 roku
 Więzy krwi (Vervonal) – polsko-portugalsko-węgierski film z 1993 roku
 Więzy krwi (The Wharf Rat) – amerykański film z 1995 roku
 Więzy krwi (Blood Ties) – amerykańsko-francuski film z 2013 roku

Literatura:
 Więzy krwi – książka Mai Lidii Kossakowskiej
 Więzy krwi – komiks Krzysztofa Ostrowskiego
 Więzy krwi (Bloodchild) – nowela Octavii E. Butler
 Więzy krwi – książka Normy Beishir
 Więzy krwi – powieść Melvina Burgessa
Sztuka:
 Więzy krwi – seria fotogramów Katarzyny Kozyry